Les frais de justice sont des dépenses de diverse nature encourues lors d'une instance judiciaire.

Droit par pays

France 

En droit français, les frais de justice comprennent les dépens, les frais non compris dans les dépens (frais dits irrépétibles car ils ne peuvent pas être restitués car ils ne sont pas « juridiquement indispensables », ainsi que l'aide juridictionnelle.

Québec (Canada) 

En droit québécois, les frais de justice sont définis par l'article 339 (1) du Code de procédure civile du Québec :

Suisse

Notes et références

Voir aussi 
 Dépens

Droit civil